Eastbury – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Eastbury – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)